Тайма́зов:
 Таймазов Артур Борисович (1979) — узбецький борець вільного стилю, олімпійський чемпіон.
 Таймазов Тимур Борисович (1970) — український важкоатлет, олімпійський чемпіон, Заслужений майстер спорту.

 Таймазова Мадіна Андріївна (1999) — російська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпіади-2020 в Токіо.